Lugmayr oder Lugmair ist der Familienname folgender Personen:

 Artur Lugmayr (* 1974), österreichischer Informatiker
 Friedrich Lugmair (1914–1993), deutscher Politiker
 Günter W. Lugmair (1940–2021), österreichischer Physiker und Kosmochemiker
 Helmut Lugmayr (* 1964), österreichischer Reiseleiter und Übersetzer
 Monika Lugmayr (* 1940), österreichische Politikerin (ÖVP)
 Wolfgang Lugmair (* 1976), deutscher Maler

Siehe auch:
 Lugmeier